И́ндрица () — топоним в Латвии:

 Индрица — река в Латвии, приток Даугавы.
 Индрица — посёлок в Скайстской волости.

См. также 
 Лиелиндрица (латш. Lielindrica) — посёлок в Калниешской волости.